Typ 144 oder Type 144 steht für:

 Peugeot Typ 144, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 144, Mehrzweckschiffstyp der Sietas-Werft
 Type 144, Variante der Bristol Bombay, Bomben- und Transportflugzeug